Полиморфия (от  — много, и  — форма, вид) — многообразность; несколько значений, вариантов.

 Полиморфия — то же, что полиморфизм: например полиморфизм (биология), полиморфизм кристаллов.
 Полиморфия — произведение для струнного ансамбля Кшиштофа Пендерецкого.